Lavra bezieht sich auf
 Lawra, orthodoxe Einsiedlerkolonien
 Lavra (Portugal), eine Gemeinde im nordportugiesischen Kreis Matosinhos